behaarde borstelboktor
 bonte borstelboktor
 gewone borstelboktor
 kale borstelboktor
 zwartkruin-borstelboktor